Kalka est un nom propre polonais et indien qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Kalka, ville indienne du district de Panchkula dans l’État de l'Haryana.

Patronyme 

 Dieter Kalka (1957-), chanteur allemand.

Histoire 
 Bataille de la rivière Kalka, bataille dans l’actuelle Ukraine en 1223 qui opposa l'empire mongol et les princes Rus'.

Patronyme polonais